Miami Open 2023, właśc. Miami Open presented by Itaú 2023 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2023 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 21 marca–2 kwietnia 2023 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 8 584 055 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 w Stanach Zjednoczonych